Нитроацетофено́н - органическое соединение с брутто-формулой C8H7O3N; в зависимости от положения нитрогруппы имеет следующие изомеры:

 2-Нитроацетофенон
 2'-Нитроацетофенон (орто-нитроацетофенон)
 3'-Нитроацетофенон (мета-нитроацетофенон)
 4'-Нитроацетофенон (пара-нитроацетофенон)

 Кетоны
Соединения азота по алфавиту